Canadian Open 1980 – profesjonalny turniej nie-rankingowy snookera rozgrywany w dniach 13 sierpnia – 31 sierpnia 1980 w Toronto. Był to turniej zaproszeniowy dla 24 zawodników, z czego 16 było zawodowcami, a 8 miało status amatora. Turniej odbywał się w Canadian National Exhibition, podobnie, jak poprzednie turnieje tej serii. Pula nagród wynosiła 9,822 funtów. Były to ostatnie zawody rozgrywany pod tą nazwą. Zwycięzcą został reprezentant gospodarzy, Cliff Thorburn, który pokonał w finale Walijczyka Terry'ego Griffithsa 17 do 10. 

W pierwszej rundzie grali przeciwko sobie zawodnik o statusie amatora i zawodnik nierozstawiony, w drugiej rundzie zwycięzca tego pojedynku trafiał na zawodnika rozstawionego według drabinki. Mecze były rozgrywane w formacie lepszy z 17 frame'ów, z wyjątkiem finału, który był rozgrywany w trzech sesjach, w formacie lepszy z 33 frame'ów..

Drabinka turniejowa

Przypisy 

Canadian Masters
1980 w sporcie